Василий Васильевич Куза ( — 23 июля 1941, Москва) — советский актёр, театральный режиссёр, заслуженный артист РСФСР (1937).

Биография 
Происходил из молдавского дворянского рода. Приходился дальним родственником правителю Румынии Александру Кузе.

Актёрское искусство Василий Куза изучал в театральной студии Смирнова, а также в Киеве, в студии при Театре Соловцова. В 1921 году был принят в Студию Вахтангова (3-ю студию МХАТа), позже преобразованную в Театр имени Е. Б. Вахтангова, в котором Куза служил до конца жизни. С середины 1920-х годов был одним из ведущих актёров театра; среди лучших ролей — Калаф в «Принцессе Турандот», Годун в «Разломе» Б. Лавренёва, Бродский в «Интервенции» Л. Славина, Растиньяк в «Человеческой комедии» по Бальзаку.

Как режиссёр Василий Куза участвовал в постановке спектаклей «Трус» А. Крона, «Человек с ружьём» Н. Погодина и «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьёва; самостоятельно поставил в 1937 году «Большой день» В. Киршона. Одновременно с работой в театре ставил спектакли в 4-м Колхозно-совхозном театре Горьковской области, руководил Рабочим театром завода «Каучук», над которым с 1932 года шефствовал Театр им. Е. Вахтангова. Совместно с Л. М. Шихматовым поставил здесь «Укрощение строптивой» У. Шекспира.

С 1924 года Василий Куза был помощником, а в дальнейшем, вплоть до 1941 года, заместителем директора театра по художественной части. Юрий Елагин в своей книге «Укрощение искусств» колоритно описывает поездку Алексея Толстого с вахтанговцами на природу и роль в этом В.В. Кузы.

После начала Великой Отечественной войны Василий Васильевич Куза продолжал работать в театре, одновременно являясь секретарём его партийной организации и политруком группы самозащиты, дежурившей во время начавшихся ночных налётов нацистской авиации на Москву. Он погиб, спасая людей, в ночь с 23 на 24 июля 1941 года от взрыва фугасной авиабомбы, попавшей в здание Театра имени Вахтангова и сильно его разрушившей.

Семья 
 Сын — археолог и историк Андрей Куза.
 Внук — Василий Куза, историк и преподаватель.

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1937)

Творчество

Роли в театре 
  — «Принцесса Турандот» Карло Гоцци — Калаф
  — «Лев Гурыч Синичкин» Д. Ленского — дирижёр
  — «Разлом» Б. Лавренёва — Годун
  — «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Фердинанд
  — «Интервенция» Л. Славина — Бродский
  — «Человеческая комедия» по Бальзаку — Растиньяк
  — «Аристократы» Н. Погодина — Садовский
  — «Флоридсдорф» Ф. Вольфа — Вейссель
  — «Шёл солдат с фронта» («Я сын трудового народа») В. Катаева — Семён Котко
  — «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — князь Звездич

Постановки в театре 
  — «Большой день» Владимира Киршона

Примечания

Литература 
  (в пер.)
 Ю. Елагин. Укрощение искусств. Нью-Йорк, издательство имени Чехова, 1952.

Ссылки 
 Гос. Акад. Театр имени Евг. Вахтангова — Василий Куза

Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Погибшие при бомбёжках в тылу во время Второй мировой войны